Спасский сельский округ

Кировская область 

 Спасский сельский округ Богородского района (до 2012 года)
 Спасский сельский округ Котельничского района (до 2005 года)

Московская область 

 Спасский сельский округ Волоколамского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Спасский сельский округ Милославского района (до 2006 года)

Тверская область 

 Спасский сельский округ Калязинского района (до 2005 года)
 Спасский сельский округ Кашинского района (до 2005 года)

Томская область 

 Спасский сельский округ Томского района (упразднён)

Тульская область 

 Спасский сельский округ Новомосковского района

Ярославская область 

 Спасский сельский округ Некоузского района